Teasdale ist der Familienname folgender Personen:

 Joseph P. Teasdale (1936–2014), US-amerikanischer Politiker, Gouverneur von Missouri
 Sara Teasdale (1884–1933), US-amerikanische Dichterin
 Verree Teasdale (1903–1987), US-amerikanische Schauspielerin

Sonstiges:
 Teasdale Corrie, Bergkessel auf King George Island, Südliche Shetlandinseln, Antarktis